Castillejo de Iniesta, municipi a la província de Conca (Castella la Manxa) 
 Castillejo de Martín Viejo, municipi a la província de Salamanca (Castella i Lleó)
 Castillejo de Mesleón, municipi a la província de Segòvia (Castella i Lleó)
 Castillejo de Robledo, municipi a la província de Sòria (Castella i Lleó) 
 Castillejo-Sierra, municipi de la província de Conca (Castella-La Manxa)
 Adelina Castillejo i Garnés (Barcelona, 1952), periodista 
 Bernat Castillejo i Garnés (Lleida, 1961), flautista i intèrpret de flabiol català
 Carles Castillejo i Salvador (Barcelona, 1978), atleta que competeix en proves de llarga distància i de camp a través
 José Castillejo Duarte (Ciudad Real, 1877 - Londres, 1945), jurista i pedagog espanyol del Krausisme, creador de l'Instituto Escuela i de l'Escola Internacional 
 Miguel Castillejo Gorráiz (Fuente Obejuna, Còrdova, 1930- Còrdova, 2016), President de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Córdoba
 Pilar Castillejo i Medina (Ripollet, 1969), física i política catalana 
 Samuel Castillejo Azuaga o Samu Castillejo (Màlaga, 1995), futbolista andalús que ocupa la posició d'extrem esquerre 
 Santiago Castillejo Castillejo (Valtierra, 1971), futbolista i actualment entrenador navarrès